Northia hornei è una pianta appartenente alla famigliadelle Sapotaceae, endemica delle isole Seychelles.

Note 

Sapotaceae
Taxa classificati da Jean Baptiste Louis Pierre